Il doppio del Nottingham Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Eric Butorac e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Butorac ha fatto coppia con Bobby Reynolds, ma ha perso al primo turno contro Murray e Jeff Coetzee. Murray e Coetzee sono stati battuti in finale da Bruno Soares e Kevin Ullyett con il punteggio di 6–2, 7–6(5).

Teste di serie

  Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)
  Jeff Coetzee /  Jamie Murray (finale)

 Marcelo Melo /  André Sá (semifinali)
 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Nottingham Open 2008
ATP Tour 2008